Dione har flere betydninger:

 Dione (mytologi) er en græsk gudinde.
 Dione (måne) er en af Saturns måner.
 106 Dione (småplanet) er en småplanet.